"Army of Me" (canção de Björk), de 1995
Army of Me: Remixes and Covers, álbum de 2005 por Björk
"Army of Me" (canção de Christina Aguilera), de 2012